Алекса́ндр Никола́евич Ко́нонов:
 Кононов, Александр Николаевич (1793—1851) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5519; 29 ноября 1837.
 Кононов, Александр Николаевич (1930—2020) — учёный в области электротехники, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1985).